Bilbray ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Bilbray (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 James Bilbray (1938–2021), US-amerikanischer Politiker